Sangarcía kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sangarcía (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Sangarcía (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar